Questa è la linea di successione degli imperatori romani, che mostra solo le relazioni tra gli stessi imperatori.

Tavola I: 27 a.C. – 192

Gli imperatori da Augusto a Commodo possono essere organizzati in un grande albero genealogico con un ramo non collegato all'imperatore Galba.

Tavola II: 192-235

Gli imperatori da Pertinace all'inizio della Crisi del III secolo, con il periodo dell'anarchia militare possono essere organizzati in una grande dinastia (vedi dinastia dei Severi), una più piccola e due imperatori non collegati. Ricordiamo, infine, che Settimio Severo diceva di discendere da Marco Aurelio (suo padre adottivo) e che Commodo era suo fratello, come ricorre in numerosissime iscrizioni latine.

Tavola III: Anarchia militare

Gli imperatori durante i cinquant'anni del periodo dell'anarchia militare possono essere organizzati in sette famiglie e sette imperatori senza relazione tra loro, benché nessuna famiglia tenne il potere per più di sei anni a parte quella di Valeriano e del figlio Gallieno.

Tavola IV: 284-518

Gli Imperatori dall'inizio del dominato del 284 (o dalla Tetrarchia del 286-293), in Occidente fino al 476 e in Oriente fino al 518, possono essere riorganizzati in una grande dinastia, oltre a dieci imperatori slegati dalla stessa.

Note

Voci correlate
 Civiltà romana
Impero romano
 Imperatori romani
 Usurpatori romani
 Impero romano d'Occidente
 Impero romano d'Oriente
 Storia romana
 Lingua latina
 Epigrafia latina

Famiglie imperiali romane
 
Tavole genealogiche